Ла Саусера има више значења:

 Ла Саусера (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Саусера (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Саусера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Саусера (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику